Louis Denfert, personnage de fiction